Епи́скоп Инноке́нтий (в миру Яков Яковлевич Яковлев; 30 апреля 1947, Южно-Сахалинск, СССР) — епископ Русской православной церкви, епископ Александровский и Юрьев-Польский. Член-корреспондент РАХ (2020).

Биография 
Родился в городе Южно-Сахалинске в семье кадрового военного, генерал-майора, участника Великой Отечественной войны.

В 1952 году был крещён в Москве, где отец обучался в академии им. Фрунзе. Затем семья проживала в местах службы отца — Прибалтике, Украине, странах дальнего зарубежья и с 1963 года — в Новосибирске.

В 1965 году поступил в Новосибирский архитектурный институт, после окончания которого преподавал в том же институте. В 1970 году женился.

В 1975 году принят в Союз художников России, после чего стал профессионально заниматься изобразительным искусством, участвуя во всесоюзных, республиканских и международных выставках.

В 1980-х годах приобщился к Церкви, помогая благоукрашать храмы Новосибирской епархии как архитектор и иконописец.

В 1983 году семья переехала из Новосибирска во Владимир. 3 февраля 1992 года супруга скончалась после тяжёлой болезни.

28 марта 1992 года епископом Владимирским и Суздальским Евлогием был рукоположён в сан диакона, 19 апреля того же года — во священника.

1 сентября 1992 года назначен председателем строительно-хозяйственного отдела при Владимирском епархиальном управлении и членом епархиального совета.

1 мая 1993 года назначен старшим священником Свято-Успенского Княгинина женского монастыря города Владимира, 22 августа 1995 года — секретарём Владимирского епархиального управления.

13 апреля 1997 года пострижен в монашество с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.

12 апреля 1998 года возведён в сан игумена.

Окончил заочный сектор Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии.

21 декабря 2005 года назначен наместником Александровского монастыря города Суздаля и благочинным монастырей Суздальского округа с сохранением обязанностей секретаря епархиального управления. 17 июля 2006 года Священный Синод благословил открытие Александровского мужского монастыря и назначил игумена Иннокентия его настоятелем.

19 марта 2007 года возведён в сан архимандрита.

По благословению архиепископа Евлогия (Смирнова) участвовал в международных конференциях и выставках в Италии и Германии. Представлял епархию на Всемирном русском народном соборе и различных всецерковных форумах.

Архиерейство 
27 июля 2011 года решением Священного синода избран епископом Нижнетагильским и Серовским. 18 августа в тронном зале патриарших покоев храма Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Иннокентия (Яковлева) во епископа Нижнетагильского и Серовского. 19 августа, в праздник Преображения Господня, в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Иннокентия (Яковлева) во епископа Нижнетагильского и Серовского. Ему сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков), архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов), архиепископ Рязанский и Касимовский Павел (Пономарёв), архиепископ Верейский Евгений (Решетников), архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный), епископ Солнечногорский Сергий (Чашин). 24 августа прибыл на Средний Урал в город Нижний Тагил к месту своего служения.

С 12 по 23 декабря 2011 года слушал двухнедельные курсы повышения квалификации для новоизбранных архиереев Русской православной церкви в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

15 июля 2015 года решением Священного синода назначен членом созданной тогда же общецерковной комиссии по церковному искусству, архитектуре и реставрации. 16 апреля 2016 года данная комиссия была упразднена.

7 марта 2018 года в связи с образованием Серовской епархии титул изменён на «Нижнетагильский и Невьянский».

14 мая 2018 года решением Священного синода назначен епископом Александровским и Юрьев-Польским.

Награды 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (2022)
 Орден преподобного Андрея Рублёва
 Медаль святого благоверного князя Даниила Московского
 Памятная медаль «800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского» (10 декабря 2021)

Примечания

Ссылки 
 Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский (Яковлев Яков Яковлевич). // Патриархия.Ru
 Епископ Иннокентий (Яковлев) на сайте Владимирского отделения Союза художников России.
 
 Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий: автомобилист, технократ, архитектор и фотограф.
 Биография на официальном сайте Нижнетагильской епархии.
 Слово Архипастыря.

 интервью
 Епископ Иннокентий: «Храм — это в первую очередь святыня» // «Православие и мир».
 Епископ Иннокентий: «К Жене Ройзману претензий нет» // «Православие и мир».
 Епископ Нижнетагильский Иннокентий: Исповедь не определяется количеством сказанных слов // «Православие и мир».
 Дмитрий Сладков В церковном искусстве нужен минимализм // «Православие и мир».

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Владимирской духовной семинарии
Выпускники Новосибирского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Новосибирского архитектурно-строительного университета
Нижнетагильская епархия
Александровская епархия
Персоналии:Свердловская область
Персоналии:Нижний Тагил
Персоналии:Александровский монастырь (Суздаль)
Персоналии:Успенский Княгинин монастырь
Художники Новосибирска
Члены-корреспонденты РАХ
Члены Союза художников России